Schlüter steht für:

 Schlüter (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Schlüter (Amt), Bezeichnung für ein Amt der historischen Lokalverwaltung
 Anton Schlüter München, bis 1993 Traktoren-Hersteller
 Schlüter-Schaukästen der Fa. Wilhelm Schlüter (Biologie-Schaukästen von 1953 bis 2007)
 Schlütersche Verlagsgesellschaft, ein 1747 in Hannover begründeter Verlag
 Schlüterhütte
 Schlüter (Mondkrater)
 Schlütersteg
 Schlüter-Stoll
 Schlüters Schwertpflanze
 Schlüterstraße 45 (Berlin)
 Ulderup & Schlüter, eine deutsche Werft in Hongkong 1906–1914

Siehe auch:
 Schlütter
 Schlyter
 Schluter